Saros 60 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 18 mei -1020 t/m 26 juni 260. Deze serie duurde 1280 jaar en 39 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 7 t/m 78.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus